Château-Landon steht für:
 Château-Landon, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Haus Château-Landon, französisches Adelsgeschlecht
 Château-Landon (Métro Paris), U-Bahnhof der Linie 7 der Pariser Métro